Жайнаков — казахская и киргизская фамилия. Известные носители:

 Жайнаков, Аманбек Жайнакович (род. 1941) — Академик Национальной академии наук Киргизской Республики, доктор физико-математических наук, профессор.
 Жайнаков, Апаз (1960—2013) — киргизский баянист, мелодист, певец. Народный артист Киргизии.
 Жайнаков, Даурен Бакытбекович — казахстанский самбист, чемпион мира.
 Жайнаков, Ыбырайым (1884 — после 1941) — деятель Алашского движения.